Az 1974-es férfi kosárlabda-világbajnokság volt a hetedik férfi kosárlabda-vb. Puerto Ricóban  rendezték 1974. július 3. és július 14. között. A tornán 14 csapat vett részt. A világbajnokságot a Szovjetunió nyerte, 1967 után másodszor.

Lebonyolítás 
A 14 csapatból a házigazda Puerto Rico és a címvédő Jugoszlávia a csoportmérkőzések során nem vett részt, automatikusan a döntő csoportkörbe került. A maradék 12 csapatot, 3 darab 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott tovább a döntő csoportkörbe, az egymás elleni eredményeiket a csapatok magukkal vitték. A harmadik és negyedik helyezettek egy másik helyosztó csoportkörbe kerültek.

A döntő csoportkörben, valamint a helyosztó csoportkörben ismét körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A két csoport végeredménye lett a világbajnokság végeredménye.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 8–14. helyért

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források 
 
 
 

Világbajnokság
1974